Носырев — фамилия. Известные носители:

 Носырев, Анатолий Геннадьевич (род. 1977) — мастер спорта международного класса, чемпион мира по кикбоксингу;
 Носырев, Владимир Иванович (род.1940) - российский изобретатель, Лауреат государственной премии
 Носырев, Даниил Павлович (1915—1992) — деятель советских спецслужб, генерал-полковник;
 Носырев, Евгений Романович (1919—1989) — советский гобоист, профессор-педагог, учёный-музыковед, кандидат искусствоведения;
 Носырев, Леонид Викторович (род. 1937) — советский и российский художник, художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист;
 Носырев, Михаил Иосифович (1924—1981) — советский композитор.